Yacha ist:

 eine alternative Schreibung des Vornamens Jascha
 der Name einer Großgemeinde (牙叉镇) im Autonomen Kreis Baisha in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Yacha (Baisha)
 der Name einer Großgemeinde (桠杈镇) im Autonomen Kreis Longlin im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China, siehe Yacha (Longlin)